Ali Baba  se poate referi la:

Ali Baba este un personaj din basmul popular arab „Ali Baba și cei patruzeci de hoți”.

 Film
 1902 Ali Baba and the Forty Thieves – film francez, regia Ferdinand Zecca
 1940 Ali Baba – un film Urdu/Hindi de fantezie, regia Mehboob Khan
 1954 Ali-Baba și cei 40 de hoți – film francez, regia Jacques Becker
 1973 Ali-Baba și cei 40 de hoți (film din 1973) – film de animație Indian, regia Rohit Mohra
 1991 Ali Baba (film din 1991) – film animat de televiziune australian, produs de Burbank Animation Studios

 Operă
 1833 Ali Baba – operă de Luigi Cherubini
 1887 Ali-Baba'' – operă de Charles Lecocq